Dubki () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Dubki (Dagestan), Siedlung städtischen Typs in der Republik Dagestan
 von Dörfern:
 in der Republik Baschkortostan:
 Dubki (Baschkortostan)
 in der Oblast Belgorod:
 Dubki (Belgorod)
 in der Oblast Iwanowo:
 Dubki (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Dubki (Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl
 Dubki (Jaroslawl, Nekrassowskoje), im Rajon Nekrassowskoje
 Dubki (Jaroslawl, Pereslawl), im Rajon Pereslawl
 in der Oblast Kaliningrad:
 Dubki (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (ehemals Neucken, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Dubki (Kaliningrad, Laduschkin), nicht mehr existenter Ort im Stadtkreis Laduschkin (ehemals Charlottenthal, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 Dubki (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman (ehemals Paskallwen, 1938–45 Schalau, Kreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen)
 in der Oblast Kostroma:
 Dubki (Kostroma)
 in der Oblast Kursk:
 Dubki (Kursk)
 in der Oblast Leningrad:
 Dubki (Leningrad, Kingissepp), im Rajon Kingissepp
 Dubki (Leningrad, Lomonossow), im Rajon Lomonossow
 in der Oblast Lipezk:
 Dubki (Lipezk, Dankow), im Rajon Dankow
 Dubki (Lipezk, Ismalkowo), im Rajon Ismalkowo
 in der Oblast Moskau:
 Dubki (Moskau, Naro-Fominsk), im Rajon Naro-Fominsk
 Dubki (Moskau, Odinzowo, Kubinka), in der Stadtgemeinde Kubinka im Rajon Odinzowo
 Dubki (Moskau, Odinzowo, Lesnoi Gorodok), in der Stadtgemeinde Lesnoi Gorodok im Rajon Odinzowo
 Dubki (Moskau, Sergijew Possad), im Rajon Sergijew Possad
 Dubki (Moskau, Taldom), im Rajon Taldom
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Dubki (Nischni Nowgorod, Gorodez), im Rajon Gorodez
 Dubki (Nischni Nowgorod, Dalneje Konstantinowo), im Rajon Dalneje Konstantinowo
 Dubki (Nischni Nowgorod, Perewos), im Rajon Perewos
 Dubki (Nischni Nowgorod, Sergatsch), im Rajon Sergatsch
 Dubki (Nischni Nowgorod, Wolodarsk), im Rajon Wolodarsk
 in der Oblast Nowgorod:
 Dubki (Nowgorod, Borowitschi), im Rajon Borowitschi
 Dubki (Nowgorod, Demjansk), im Rajon Demjansk
 Dubki (Nowgorod, Krestzy), im Rajon Krestzy
 Dubki (Nowgorod, Malaja Wischera), im Rajon Malaja Wischera
 Dubki (Nowgorod, Parfino), im Rajon Parfino
 Dubki (Nowgorod, Staraja Russa, Astrilowo), in der Landgemeinde Astrilowo im Rajon Staraja Russa
 Dubki (Nowgorod, Staraja Russa, Korowittschino), in der Landgemeinde Korowittschino im Rajon Staraja Russa
 in der Oblast Orjol:
 Dubki (Orjol, Liwny), im Rajon Liwny
 Dubki (Orjol, Pokrowskoje), im Rajon Pokrowskoje
 in der Region Primorje:
 Dubki (Primorje)
 in der Oblast Pskow:
 Dubki (Pskow, Ostrow) im Rajon Ostrow
 Dubki (Pskow, Petschory) im Rajon Petschory
 Dubki (Pskow) im Rajon Pskow
 in der Oblast Rjasan:
 Dubki (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Dubki (Rostow)
 in der Oblast Samara:
 Dubki (Samara)
 in der Oblast Saratow:
 Dubki (Samara)
 in der Oblast Smolensk:
 Dubki (Smolensk)
 in der Oblast Tambow:
 Dubki (Tambow, Mitschurinsk), im Rajon Mitschurinsk
 Dubki (Tambow, Morschansk), im Rajon Morschansk
 in der Oblast Tula:
 Dubki (Tula, Kirejewsk), im Rajon Kirejewsk
 Dubki (Tula, Tschern), im Rajon Tschern
 Dubki (Tula, Uslowaja), im Rajon Uslowaja
 in der Oblast Twer:
 Dubki (Twer, Bely), im Rajon Bely
 Dubki (Twer, Lesnoje), im Rajon Lesnoje
 Dubki (Twer, Maksaticha), im Rajon Maksaticha
 Dubki (Twer, Torschok), im Rajon Torschok
 in der Oblast Uljanowsk:
 Dubki (Uljanowsk)
 in der Oblast Wladimir:
 Dubki (Wladimir, Alexandrow), im Rajon Alexandrow
 Dubki (Wladimir, Kirschatsch), im Rajon Kirschatsch
 Dubki (Wladimir, Koltschugino), im Rajon Koltschugino
 in der Oblast Wologda:
 Dubki (Wologda)

Dubki steht für:
 Dubki (Marskrater)

siehe auch:
 Dubky
 Dubi